Niemcy:
 Langenleuba-Niederhain - gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Langenleuba-Oberhain - dzielnica Penig